

Patronymes 
 Chantel Jeffries (1992-), DJ américaine.
 Fran Jeffries (1937-2016), actrice, chanteuse et mannequin américaine.
 Hakeem Jeffries (1970-), homme politique américain ;  
 Herb Jeffries (1913-2014), acteur américain ; 
 James J. Jeffries (1875-1953), boxeur américain.
 Jared Jeffries (1981-), joueur américain de basket-ball ; 
 John Jeffries (1744-1819), physicien, médecin et aérostier américain ; 
 Lang Jeffries (1930-1987), acteur canado-américain ;  
 Lionel Jeffries (1926-2010), acteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Mike Jeffries (1944-), homme d'affaires américain.
 Monica Jeffries (1985-), chanteuse et productrice allemande.
 Roderic Jeffries (1926-), écrivain britannique de roman policier. 
 Ron Jeffries (1939-), informaticien américain.
 Ross Jeffries (1958-), comédien et écrivain américain
 Tony Jeffries (1985-), boxeur britannique.

Personnage de fiction 
 Madison Jeffries est un super-héros créé par Marvel Comics.

Autre 
 Jacob Jeffries Band, groupe de pop rock américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais